Bodrež (Kanal), een plaats in Slovenië en maakt deel uit van de Sloveense gemeente Kanal ob Soči
 Bodrež (Šmarje pri Jelšah), een plaats in Slovenië en maakt deel uit van de Sloveense gemeente Šmarje pri Jelšah